Vloedmerk: door aangespoeld materiaal gevormde lijn die het verste bereik van vloed aangeeft
Vloedlijn (bouwkunde): het onderste deel van een muur
De Vloedlijn: een school voor buitengewoon lager onderwijs in België